Günther I. (auch Gunther I.) ist der Name folgender Personen:

 Gunther I. (Hersfeld), Abt der Reichsabtei Hersfeld (959/960–963)
 Gunther I. von Lindow, Graf aus dem Haus Lindow-Ruppin († 1284)
 Günther I. (Magdeburg), Erzbischof von Magdeburg (1277–1279) und Bischof von Paderborn (1307–1310)
 Günther I. von Wettin, Bischof von Naumburg (1079–1090)